Bullet:

 Bullet — австралийский автомобильный бренд.
 «Bullet» — песня американской рэпкор-группы Hollywood Undead.
 «Bullet» — песня американской хоррор-панк группы Misfits.
 Bullet Physics Library — свободный физический движок реального времени.
 «Пуля» () — кинофильм 1996 года.
 Маркер списка, буллит, буллет, булит () — типографский знак, используемый для выделения элементов списка.

См. также 
 Пуля (значения)